Последний охотник:
 Последний охотник (фильм, 1980) (L’ultimo cacciatore) — Италия, 1980
 Последний охотник (фильм, 2010) (Hunter Prey) — США, 2010